

Patronymie
 Hans Hahn (1879-1934), mathématicien autrichien.
 Hans Hahn (1914-1982), pilote de chasse allemand (108 victoires) durant la Seconde Guerre mondiale.
 Hans Hahn (1919–1941) pilote de chasse de nuit allemand (12 victoires) durant la Seconde Guerre mondiale.
nom composé
 Hans von Hahn (1914-1957), pilote de chasse allemand (31 victoires) durant la Seconde Guerre mondiale.